De Mattei – cognome italiano
 Roberto de Mattei – storico italiano